Puchar Europy w bobslejach 2014/2015 rozpoczął się 12 listopada 2014 roku w Igls, a zakończył 1 lutego 2015 roku w Winterbergu.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 
 
 

2014 w bobslejach
2015 w bobslejach
Puchar Europy w bobslejach
2014 w Europie
2015 w Europie